IBE puede corresponder a:
 Iberdrola, empresa española de electricidad y gas natural, por su ticker en la Bolsa de Madrid;
 Iberia Líneas Aéreas de España, aerolínea española, por su código OACI; o a
 SEAT IBe, un modelo de la marca SEAT.